Арш се може односити на:
 Арш (Кантал), насеље и општина у централној Француској у региону Оверња, у департману Кантал,
 Арш (Вогези), насеље и општина у североисточној Француској у региону Лорена, у департману Вогези,